Сегюр () — станция линии 10 Парижского метрополитена, расположенный на границе  VII и XV округов Парижа. Названа по авеню де Сегюр, получившей своё имя по фамилии французского маршала и министра обороны маркиза Филиппа Анри Сегюра.

История 
 Станция открылась 29 июля 1937 года на участке Ламотт-Пике — Гренель — Дюрок, ставшем частью реорганизации линий метро в левобережной части Парижа (реорганизации подверглись трассы 8, 10 и старой 14 линий). 
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров (275 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Станция в кино 
Один из эпизодов фильма «Три дня на убийство» разворачивается на выходе со станции «Сегюр»..

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена VII округа Парижа
Станции метрополитена XV округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1937 году